(5620) Джейсонуилер () — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 19 июля 1990 года американскими астрономами Брайаном Романом и Элеанорой Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь младшего сына одного из первооткрывателей (Jason Wheeler Roman).

См. также 
 Список астероидов (5601—5700)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды, открытые Элеанор Хелин
Астероиды, названные в честь людей